Nemyrynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nemyrynzi (Horodok), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok
 Nemyrynzi (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw
 Nemyrynzi (Teofipol), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol
 Nemyrynzi (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Nemyrynzi (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn